Папышев — русская фамилия. Известные носители:

 Папышев, Григорий Иванович (1918—1962) — полный кавалер ордена Славы.
 Папышев, Иван Петрович (1915—1999) — Герой Советского Союза.